Meryem (imię), odpowiednik Miriam
 Meryem (serial telewizyjny)

Zobacz też